Pieri es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alfonsina Pieri (1880–1959), actriz teatral y cinematográfica italiana.
 Dario Pieri (1975), ciclista italiano.
 Ernesto Pieri (?-1969), futbolista argentino.
 Ida Pieri (1940), reina de belleza venezolana, miss Venezuela 1958.